Velika nagrada Kanade 2016 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 12. junija 2016 na uličnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4" |1
| align="center" |44
|
|Mercedes
|1:14,121
|1:13,076
|1:12,812
| align="center" |1
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |2
| align="center" |6
|
|Mercedes
|1:13,714
|1:13,094
|1:12,874
| align="center" |2
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |3
| align="center" |5
|
|Ferrari
|1:13,925
|1:13,857
|1:12,990
| align="center" |3
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |4
| align="center" |3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:14,030
|1:13,540
|1:13,166
| align="center" |4
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |5
| align="center" |33
|
|
|1:14,601
|1:13,793
|1:13,414
| align="center" |5
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |6
| align="center" |7
|
|Ferrari
|1:14,477
|1:13,849
|1:13,579
| align="center" |6
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |7
| align="center" |77
|
|Williams-Mercedes
|1:14,389
|1:13,791
|1:13,670
| align="center" |7
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |8
| align="center" |19
|
|Williams-Mercedes
|1:14,815
|1:13,864
|1:13,769
| align="center" |8
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |9
| align="center" |27
|
|
|1:14,663
|1:14,166
|1:13,952
| align="center" |9
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |10
| align="center" |14
|
|McLaren-Honda
|1:15,026
|1:14,260
|1:14,338
| align="center" |10
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |11
| align="center" |11
|
|Force India-Mercedes
|1:14,814
|1:14,317
|
| align="center" |11
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |12
| align="center" |22
|
|McLaren-Honda
|1:14,755
|1:14,437
|
| align="center" |12
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |13
| align="center" |26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:14,829
|1:14,457
|
| align="center" |15
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |14
| align="center" |21
|
|Haas-Ferrari
|1:15,148
|1:14,571
|
| align="center" |13
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |15
| align="center" |8
|
|Haas-Ferrari
|1:15,444
|1:14,803
|
| align="center" |14
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |16
| align="center" |55
| style="padding-right:24px" |
|Toro Rosso-Ferrari
|1:14,714
|1:21,956
|
| align="center" |20
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |17
| align="center" |30
|
|Renault
|1:15,459
|
|
| align="center" |16
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |18
| align="center" |94
|
|MRT-Mercedes
|1:15,599
|
|
| align="center" |17
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |19
| align="center" |9
|
|Sauber-Ferrari
|1:15,635
|
|
| align="center" |21
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |20
| align="center" |12
|
|Sauber-Ferrari
|1:16,663
|
|
| align="center" |18
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |21
| align="center" |88
|
|MRT-Mercedes
|1:17,052
|
|
| align="center" |19
|-
! style="background-color:#f2f3f4" |—
| align="center" |20
|
|Renault
|brez časa
|
|
| align="center" |22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 70
| 1:31:05,296
| 1
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 5  
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 70
| +5,011
| 3
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 70
| +46,422
| 7
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 70
| +53,020
| 5
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +1:02,093
| 2
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 70
| +1:03,017
| 6
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 70
| +1:03,634
| 4
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 9
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 20
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 11
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 69
| +1 krog
| 10
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Haas-Ferrari
| 68 
| +2 kroga
| 13
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 14
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 21
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 68
| +2 kroga
| 22
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 68
| +2 kroga
| 17
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 68
| +2 kroga
| 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center" | 88
|  Rio Haryanto
| MRT-Mercedes
| 68
| +2 kroga
| 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 35
| Pregrevanje
| 8
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 16
| Puščanje vode
| 16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 9
| Motor
| 12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2016
2016